Референдумы в Лихтенштейне проходили 19 марта и 3 декабря 1989 года. В марте проходили референдумы по введению плебисцитов для одобрения международных договоров и по изменению законодательства о медицинском страховании. Предложение о международных договорах было отклонено 56,8% голосов избирателей, а законодательство по медицинскому страхованию одобрено 59% голосов. Декабрьские конституционные референдумы по контролю над судебной администрацией и по правам парламентского меньшинства были одобрены.

Контекст

О референдумах по международным договорам 
Референдум касался явного распространения предмета факультативных референдумов на некоторые международные договоры. 

Это был факультативный референдум по народной инициативе партии Свободный список, предлагающая внести Статью № 66-бис в Конституцию Лихтенштейна, чтобы можно было проводить факультативные референдумы по договорам, заключенным правительством, по следующим вопросам:

 Постоянные международные договоры без возможности выхода;
 Вступление в наднациональные сообщества или организации коллективной безопасности;
 Международные договоры, оказывающие значительное влияние на окружающую среду.

Инициатива собрала 1 902 зарегистрированные подписи, то есть более необходимых 1500, и была представлена Ландтагу в рамках Статьи № 64-2 Конституции.

Медицинское страхование 
Референдум касался внесения изменений в закон о медицинском страховании, включая установление определенных тарифов.

Это был факультативный референдум по народной инициативе: в контексте Статьи № 66 Конституции законопроект, принятый Ландтагом, подлежал как минимум запросу на голосование после сбора по крайней мере 1000 зарегистрированных подписей.

Контроль над судебной администрацией 
Референдум касался распространения контрольных комиссий, назначаемых исполнительной властью, на судебные органы.

Это был конституционный референдум по народной инициативе Патриотического союза, предлагавшей внести изменения в статью № 63-1 Конституции следующим образом:

«Парламент имеет право контролировать всю администрацию страны, включая судебную систему. Он осуществляет это право через ревизионно-контрольную комиссию, назначенную им самим»

Инициатива собрала более 1500 зарегистрированных подписей и была представлена Ландтагу 23 сентября 1989 года в рамках статьи № 64-2 Конституции. Предложение было одобрено 12 голосами, но из-за воздержания членов Прогрессивной гражданской партии кворум не был достигнут и инициатива была отклонена, что привело к его голосованию.

Права парламентского меньшинства 
Референдум по смягчению условий, необходимых Ландтагу для создания комиссии по расследованию.

Это был конституционный референдум по народной инициативе партии Свободный список, предлагавшей исключить Статью № 63-3 из Конституции Лихтенштейна и изменить статью № 63-бис, включив в неё следующие термины:

«Парламент имеет право назначать комиссию по расследованию и обязан делать это, если об этом попросит не менее четверти его членов по должности»

Инициатива собрала более 1500 зарегистрированных подписей и была представлена Ландтагу 23 сентября 1989 года в рамках статьи № 64-2 Конституции. Предложение было утверждено 16 голосами 23 сентября 1989 года, но кворум не был достигнут, и инициатива была отклонена, в результате чего она была поставлена на голосование.

Результаты

О референдумах по международным договорам

Медицинское страхование

Контроль над судебной администрацией

Права парламентского меньшинства

Примечания 

Референдумы 1989 года
Референдумы в Лихтенштейне
1989 год в Лихтенштейне
Март 1989 года
Декабрь 1989 года